Armstrong signifie « fort du bras » en anglais. Ce nom est porté en nom de famille et comme nom de lieu.

Patronyme 

 Aaron Armstrong (né en 1977), athlète de Trinité-et-Tobago ;
 Alice Armstrong , physicienne américaine connue pour ses travaux au National Institute of Standards and Technology ;
 Anne Armstrong (1927-2008), femme politique et diplomate américaine ;
 Anne W. Armstrong (1872-1958), romancière et femme d'affaires américaine ;
 B. J. Armstrong (1967-), joueur américain de basket-ball ;
 Beatrice Armstrong (1894-1981), plongeuse britannique ;
 Betsey Armstrong (née en 1983), joueuse américaine de water-polo ;
 Billie Joe Armstrong (né en 1972), chanteur et guitariste américain du groupe Green Day ;
 Billy Armstrong (1891-1924), acteur britannique ;
  ;
 Brandon Armstrong (né en 1980), joueur de basket-ball américain ;
 Campbell Armstrong (1944-2013), connu aussi sous le pseudonyme de Campbell Black, écrivain écossais ;
 Charlotte Armstrong (1905-1969), autrice de roman policier et scénariste américaine ;
  ;
 Claire Armstrong (19?-), astronome britannique amateure, découvreuse d'astéroïdes ;
 Colby Armstrong (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Craig Armstrong (né en 1959), compositeur et arrangeur britannique ;
  ;
 David M. Armstrong (1926-2014), philosophe australien ;
 Debbie Armstrong (née en 1963), skieuse alpine américaine ;
 Duncan Armstrong (né en 1968), nageur australien ;
 Dylan Armstrong (né en 1981), athlète canadien ;
 Edward Allworthy Armstrong (1900–1978), ornithologue britannique ;
 Edwin Armstrong (1890–1954), ingénieur électronicien américain ;
 Ernest Frédéric Armstrong (1878-1948), politicien canadien et un chirurgien-dentiste ;
 Ernest Howard Armstrong (1864–1946), homme politique canadien ;
 Franny Armstrong (née en 1972), réalisatrice britannique ;
 Gary Armstrong (né en 1966), joueur écossais de rugby à XV ;
  ;
 George Armstrong Custer (1839–1876), général de cavalerie américain ;
 Graeme Armstrong (né en 1956), footballeur écossais ;
 Hamilton Fish Armstrong (1893–1973), homme politique américain et éditeur de la revue Foreign Affairs ;
 Henry Edward Armstrong (1848–1937), chimiste anglais ;
 Hunter Armstrong (né en 2001), nageur américain ;
 Jaime Passier-Armstrong (née en 1981), actrice néo-zélandaise ;
 James Armstrong (1794-1868), officier de marine américain ;
 John Alexander Armstrong (1922-2010), politologue américain ;
 John Armstrong (né en 1966), écrivain et philosophe britannique ;
 John Armstrong (1709–1779), médecin et poète écossais ;
 John Armstrong (1717–1795), ingénieur civil et général américain ;
 Kelley Armstrong (née en 1968), autrice de fantasy et scénariste canadienne ;
 Ken Armstrong (1924–1984), footballeur anglais ;
 Kit Armstrong (né en 1992), pianiste et compositeur anglo-taïwanais ;
 Lance Armstrong (né en 1971), coureur cycliste américain ;
 Lil Armstrong (1898–1971), pianiste américaine qui fut l'épouse de Louis Armstrong ;
 Louis Armstrong (1901–1971), trompettiste de jazz américain ;
 Mark Armstrong (1958-), astronome britannique amateur, découvreur d'astéroïdes ;
 Michael Armstrong (1944-), réalisateur et scénariste britannique ;
 Moira Armstrong (née en 1930), réalisatrice britannique ;
 Neil Armstrong (1930–2012), pilote d'essai et astronaute américain, premier homme à avoir marché sur la Lune ;
 Nic Armstrong (né en 1981), chanteur et guitariste britannique ;
 R. G. Armstrong (1917-2012), acteur américain ;
 Rebekka Armstrong (née en 1967), actrice, playmate, bodybuilder américaine ;
 Robb Armstrong (né en 1962), auteur de bande dessinée américain ;       
 Robert Armstrong (1927-2020), haut fonctionnaire et homme politique britannique ;
 Robert Armstrong (1890-1973), acteur américain ;
 Rolf Armstrong (1907–1960), illustrateur américain ;
 Samaire Armstrong (née en 1980), actrice américano-japonaise ;
 Shawn Armstrong (1990-), joueur de baseball américain ;
  ;
 Skye-Lee Armstrong (née en 1987), coureuse cycliste australienne ;
 Tate Armstrong (né en 1955), joueur de basket-ball américain ;
 Thomas Armstrong (1832-1911), peintre anglais ;
 Thomas Armstrong (1898-1994),  organiste, chef d'orchestre et compositeur anglais ;
 Thomas Armstrong (1994-),  coureur cycliste anglais ;
 Tim Armstrong (né en 1966), chanteur de rock américain ;
 Tom Armstrong (né en 1950), dessinateur américain ;
 Tom Armstrong (1989-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Vaughn Armstrong (né en 1950), acteur américain ;
 Vic Armstrong (né en 1946), réalisateur, scénariste, producteur de cinéma, acteur et cascadeur britannique ;
 Warwick Armstrong (1879–1947), joueur de cricket australien ;
 William George Armstrong (1810–1900), industriel et fondateur du trust Armstrong Whitworth.

Pseudonyme 
 Anthony Armstrong (1897-1972), pseudonyme de l'écrivain et dramaturge George Anthony Armstrong Willis
 Bob Armstrong (1939-2020), nom de ring du catcheur américain Joseph Melton James

Toponymes

Canada 
 Armstrong, municipalité rurale du Manitoba ;
 Armstrong, ville de Colombie-Britannique ;
 Armstrong, municipalité de l'Ontario ;

États-Unis 
 Armstrong, une ville du comté de Dubuque, en Iowa ;
 Armstrong, une ville du comté de Howard dans le Missouri ;
 Armstrong, une ville du comté de Bryan, dans l'État d'Oklahoma ;
 , des comtés aux États-Unis ;
 Réserve naturelle d'État Armstrong Redwoods,  réserve d'État de Californie.

Divers 
 Nombre d'Armstrong, un nombre spécial en mathématiques
 Armstrong, un cratère lunaire
 (6469) Armstrong, un astéroïde
 (15967) Clairearmstrong, un autre  astéroïde
 , un dessin animé
 Armstrong Holdings, société leader mondial de plafond suspendu et revêtement de sol
 Armstrong, chanson de Claude Nougaro
 Steven Armstrong, boss final du jeu vidéo Metal Gear Rising : Revengeance.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais